Alto Parnaíba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Alto Parnaíba Piauiense, een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí